Clytia, een Oceanide uit de Griekse mythologie
 Clytie (vlinder), een geslacht van vlinders uit de familie van de spinneruilen
 Clytie (borstelworm), een geslacht van borstelwormen